NK Varaždin (1931), failliete Kroatische voetbalclub
 NK Varaždin (2012), nieuwe Kroatische voetbalclub